Hintere Gasse 18 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Hintere Gasse 18 (Ellingen), Wohngebäude in Ellingen
 Hintere Gasse 18 (Remlingen, Unterfranken), siehe Liste der Baudenkmäler in Remlingen (Unterfranken)